Usterud ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Usterud (* 1961), norwegischer Segler 
 Erik Usterud (1921–2008), norwegischer Politiker und Bürgermeister
 Felix Stridsberg-Usterud (* 1994), norwegischer Freestyle-Skifahrer
 Morten Usterud (* 1974), norwegischer Schauspieler